A literatura lusófona é a literatura escrita em língua portuguesa. Devido à existência de vários países pertencentes à Lusofonia, a literatura em língua portuguesa faz parte de várias expressões literárias nacionais:
 Literatura de Angola
 Literatura do Brasil
 Literatura de Cabo Verde
 Literatura da Guiné-Bissau
 Literatura de Moçambique
 Literatura de Portugal
 Literatura de São Tomé e Príncipe
 Literatura de Timor-Leste

Ver também 
 Lista de autores e obras da língua portuguesa em domínio público
 Lista de movimentos literários da língua portuguesa